Falzone ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Falzone (* 1974), italienischer Jazztrompeter
 James Falzone (* 1971), US-amerikanischer Klarinettist, Bandleader und Komponist im Bereich des Jazz und der zeitgenössischen Musik
 Sam Falzone (1933–2013), US-amerikanischer Jazz-Holzbläser und Hochschullehrer